balkanvuurvlinder
 blauwe vuurvlinder
 bruine vuurvlinder
 felle vuurvlinder
 Griekse vuurvlinder
 grote vuurvlinder
 kleine vuurvlinder
 oostelijke vuurvlinder
 rode vuurvlinder
 violette vuurvlinder